Demetrio Fernández puede referirse a:

Demetrio Fernández González (1950), obispo español. Actualmente ocupa la cátedra de Córdoba.
Demetrio Fernández Paz (1938), director de CNTA-Laboratorio del Ebro. Recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2005.